Трифенилсурьма — элементоорганическое вещество, простейшее арилпроизводное сурьмы с формулой Sb(CH), бесцветные кристаллы, не растворяется в воде, устойчивы на воздухе.

Получение 
 Действие реактива Гриньяра на хлорид сурьмы(III):

 Взаимодействие хлорида сурьмы(III) с бромбензолом и натрием:

 Разложение окиси фенилсурьмы:

Физические свойства 
Трифенилсурьма образует  бесцветные кристаллы
триклинной сингонии, пространственная группа P , параметры ячейки a = 1,166 нм, b = 1,368 нм, c = 1,081 нм, α = 104,0°, β = 108,3°, γ = 103,6°, Z = 4.

Химические свойства 
 Реагируют с кислотами:

 Окисляется азотной кислотой:

Литература 
 
 
 

сурьмы
Ароматические элементоорганические соединения